Centre Island ist der Name folgender Inseln:

 Centre Island (Antarktika) vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Centre Island (Northern Territory), Insel der Sir-Edward-Pellew-Inseln
 Centre Island (Falkland), in Port Salvador, East Falkland
 Centre Island (Hongkong), in Hongkong in China
 Centre Island, Foveaux Strait, heute Raratoka Island genannt, in der Foveaux Strait in der Region Southland, Neuseeland
 Centre Island (Lake Te Anau), im Lake Te Anau in der Region Southland, Neuseeland
 Centre Island (Toronto), eine der Toronto Islands
 Centre Island (Nunavut), im Territorium Nunavut, Kanada
 Centre Island (Manitoba), im Cedar Lake, Manitoba, Kanada
 Centre Island (British Columbia), im Nootka Land District, British Columbia, Kanada
 Centre Island (Renfrew County), im Bonnechere River, Renfrew County, Ontario, Kanada
 Centre Island (Lake Nipissing), im Lake Nipissing, Ontario, Kanada
 Centre Island (Chartier Lake), im Chartier Lake, Ontario, Kanada

Centre Island steht für:
 Centre Island (New York), Dorf im Nassau County (New York), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Center Island